Алфавітний список австралійських художників.

А 
 Аеліта Андре (народилася 9 січня 2007 року)
  (народився 3 березня 1948 року)

Б 
  (1920-1999)
 Луї Бувелот (1814-1888)

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Австралія
 
А